El término isla grande puede referirse a:

 Argentina
Isla Grande de Tierra del Fuego: Isla principal del Archipiélago de Tierra del Fuego, compartida por los territorios nacionales de Argentina y Chile.
Isla Grande de Choele Choel: Isla situada en la provincia de Río Negro, República Argentina.

 Bolivia
Isla Grande : Isla fluvial del río Iténez entre el departamento del Beni y el estado brasileño de Rondonia. 

 Brasil
Parque Nacional de Isla Grande: Parque ubicado sobre el río Paraná, entre los estados de Mato Grosso do Sul y Paraná, en Brasil.
Isla Grande: o Isla Grande de San Cristóbal, situada en la ciudad brasileña de São Cristóvão, en el estado de Sergipe.
Isla Grande: ubicada en la bahía del mismo nombre, frente a la costa del estado Río de Janeiro.

 Chile
Isla Grande de Tierra del Fuego: Isla principal del Archipiélago de Tierra del Fuego, compartida por los territorios nacionales de Argentina y Chile.
Isla Grande de Chiloé: Isla principal del Archipiélago de Chiloé, en Chile.

 Colombia
Isla Grande: Isla fluvial ubicada entre los departamentos de Antioquia y Santander.
Isla Grande: Isla del archipiélago Corales del Rosario, en el Mar Caribe.
Isla Grande Bolívar: Corregimiento De Magangue, Ubicada a Mitad del Río Magdalena.

 España
Isla Grande: Nombre con el que se conoce a La Islona, en el municipio de Llanes, Asturias.

 Estados Unidos
Isla Grande de Hawái: Isla de mayor extensión del Archipiélago de Hawái.
Isla Grande: Isla cerca de la localidad de Grand Island, en Nebraska.

 Panamá
Isla Grande: Isla del Mar Caribe que pertenece a Panamá.

 Perú
Isla Grande: Nombre con el que se conoce a la Isla Pescadores, principal isla del archipiélago Grupo de Pescadores, en el Perú.

 Puerto Rico
Isla Grande: Sub-barrio de Santurce; en el municipio de San Juan, Puerto Rico.